Николай Николаевич Харитонов: Харитонов, Николай Николаевич (1948—2020) — актёр театра и кино. 
 Харитонов, Николай Николаевич (1915—1960) — советский актёр, один из первых якутских актёров, снявшихся в художественном кино, заслуженный артист Якутской АССР (1955). 
 Харитонов, Николай Николаевич (1922—1991) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза (1944).
 Харитонов, Николай Николаевич (1930—2011) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1974).